Might and Magic VIII: Day of the Destroyer — компьютерная ролевая игра, созданная компанией New World Computing и изданная компанией 3DO в 2000 году. Является восьмой частью серии Might and Magic. В России издана компанией Бука.

Технические особенности игры

Движок и интерфейс 
В игре используется подвергшийся небольшим изменениям графический движок шестой и седьмой частей серии. Основные изменения коснулись графической составляющей игры. Незначительным изменениям подвергся интерфейс, теперь такие его элементы как кнопки для вызова меню, книги заклинаний, меню отдыха, журнала заданий расположены в верхней части экрана, что стало более удобным. Появилась возможность переназначения клавиш управления.

Игровой процесс 
В отличие от предыдущих частей серии в команду можно брать до четырёх персонажей, в начале создаётся только один, остальных нужно набирать в процессе игры и всегда можно заменить. При создании персонажа разработчики решили отказаться от привычной системы раса — класс, теперь можно выбрать только класс персонажа и от него будут зависеть возможные умения. Были убраны несколько старых умений и добавлены новые. В остальном геймплей не подвергся серьёзным изменениям. Сюжет игры линеен, есть два разветвления, но на концовку игры они никак не влияют.

Персонажи

Классы 
В игре доступны следующие классы:
 Рыцарь;
 Темный эльф;
 Клерик;
 Вампир;
 Некромант;
 Тролль;
 Минотавр;
 Дракон;

При создании персонажа дракона выбирать нельзя, только взять впоследствии.

Рыцарь, клерик, вампир и некромант не обладают врождёнными свойствами, тёмный эльф изначально имеет сниженную выносливость, но повышенную меткость; минотавр — пониженный интеллект, но повышенную мощь; тролль — пониженные интеллект и лидерство, но повышенные мощь и телосложение.

Характеристики персонажей 
В игре содержится 7 основных характеристик, в начале игры при создании персонажа даётся 15 очков на распределение их по характеристикам, в процессе развития персонажа характеристики поднимать можно, только используя зелья или находя специальные бочки.

Характеристики:
 Сила — физическая, мышечная сила, и способность персонажа вложить её в удар. Чем больше сила персонажа, тем больший урон он наносит в бою.
 Интеллект — от интеллекта зависит способность персонажа понимать сложные и абстрактные идеи. Интеллект влияет на количество очков магии у некромантов и тёмных эльфов.
 Лидерство — это сочетание силы воли и личного обаяния персонажа, от него зависит количество очков магии у клериков, вампиров и минотавров.
 Выносливость — выносливость говорит о конституции персонажа, о том насколько он сложен и насколько легко переносит тяготы похода. От выносливости зависит количество единиц жизни персонажа.
 Меткость — это умение точно бить и рассчитывать упреждение при выстреле, чем выше меткость персонажа, тем чаще он будет бить по врагу.
 Скорость — показатель того насколько быстро персонаж способен двигаться. Увеличение скорости приводит к повышению класса брони и частоты ударов.
 Удача — удача влияет на многие аспекты игры. Наиболее очевидный аспект большой удачи — отражение атак магией и снижение урона от ловушек.

От класса персонажа зависит какие именно умения он может получить и до какого уровня он их сможет развить.

Сюжет 

События игры происходят в том же мире, что и события шестой и седьмой частей. В этот раз действие перенесено на третий, ещё не изведанный континент мира Энрот — Джадам (). Основу населения Джадама составляют тёмные эльфы, всеми делами здесь управляет торговая гильдия. Есть в Джадаме и гильдия некромантов, но они не доставляют особых проблем, скорее наоборот живут в мире и даже оказывают помощь торговой гильдии. Издавна некроманты враждуют с клериками солнца, однажды они победили их и эта вражда утихла, но не так давно клерики солнца вновь объявились на Джадаме, после чего конфликт разгорелся с новой силой. Также здесь присутствует большая колония драконов, мимо чего не могли пройти драконоборцы под руководством Карла Кихота. Помимо них здесь живут минотавры, которые также стараются поддерживать мирные отношения с торговой гильдией. Бывает, совершаются набеги огров. Главная проблема Джадама — это регнанские пираты, от их набегов страдает торговля, гильдия несёт большие убытки и ничего не может с этим сделать.

Начинается игра с того, как в портовом городке Воронов Берег появляется странный незнакомец, который проходит к центру города, где появляется огромный кристалл — после чего по всему Джадаму начинают происходить странные вещи. На островах Кинжальной Раны просыпается вулкан, который сметает мосты — единственную связь между островами и континентом, в пустыне в Железных Песках поток огня уничтожает деревню троллей, неожиданно возникшее озеро затапливает подземный город минотавров, а в Шепчущем Лесу начинают бить молнии. Главный герой является караванщиком, прибывшим на острова Кинжальной Раны для покупки плодов Тобериска () (местного фрукта), где его и застали данные события. Его первостепенной задачей является добраться до континента, доставив письмо главе торговой гильдии. Впоследствии придётся заключать союзы, сражаться с элементалями стихий, пробиваться через загадочный кристалл и в конце концов столкнутся с разрушителем — Эскатоном (Escaton), посланником Древних, прибывшим с единственной целью — уничтожить мир, который, как он считает, окончательно порабощён криганами.

Примечания

Ссылки 
 Страница игры на сайте Российского издателя
 Might and Magic 8:Day of the Destroyer на сайте Absolute Games
 GrayFace неофициальный патч исправляющий много багов, а также проблемы связанные с запуском игры на новых компьютерах

Might and Magic
Компьютерные игры, изданные The 3DO Company
Компьютерные игры, разработанные New World Computing
Компьютерные игры 2000 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры, локализованные «Букой»
Игры для PlayStation
Игры для Windows